Le mot chiasma est un terme scientifique signifiant «  ». Il est issu du du grec  (« en forme de Χ »), Χ étant la majuscule de la lettre grecque χ (correspondant à la lettre X/x de l'alphabet latin). Il est essentiellement utilisé en biologie :
 en anatomie :
 le chiasma optique est la zone du cerveau des vertébrés où les deux nerfs optiques se croisent
 le chiasma intermédiaire des arthropodes croise les fibres nerveuses en provenance des ommatidies d'un œil composé ;
 en génétique, un  est le point de contact de deux chromatides appartenant à des chromosomes homologues ;
 en taxonomie, le mot chiasma est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces, notamment l'araignée Oecobius chiasma.

Épithète spécifique